Futbolnyj klub Hirnyk Kryvyj Rih () je ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Kryvyj Rih.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Metalurh s kapacitou 28 957 diváků.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky klubu 

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1925